Запоље може бити:

 Запоље (Братунац), насеље у општини Братунац, Република Српска, БиХ
 Запоље (Решетари), насеље у општини Решетари, Република Хрватска
 Запоље, мађарска династија